«Второ́е дыха́ние» — третий студийный альбом российской хеви-метал группы «Натиск», который вышел на лейбле CD-Maximum в 2006 году.

Об альбоме 
«Второе дыхание» стало четвёртым диском группы, выпущенным за четыре года. Московская группа продолжила выпускать песни в стиле хард-н-хеви, ориентируясь на такие зарубежные коллективы, как Judas Priest, Iron Maiden и Accept. Среди тем песен встречаются борьба с терроризмом, эмиграция, победа во Второй мировой войне, православие в России. Сами музыканты ключевой темой, проходящей через всё творчество группы, называли «борьбу с человеческими пороками и слабостями, противостояние добра и зла».

Альбом стал последним в составе «Натиска» для первого вокалиста группы Андрея Денисова. После выхода пластинки его сменил Алексей Тышкевич.

В журнале Dark City альбом удостоился высокой оценки — четыре звезды из пяти. Рецензия в журнале Rockcor была ещё более позитивной. Сергей Сухоруков поставил ему максимальную оценку, отметив «безупречное качество звука, а также филигранную работу и технику, с которой музыканты коллектива „Натиск“ исполняют свои композиции».

Список композиций

Участники записи 
 Евгений Беляев — гитара
 Андрей Денисов — вокал, клавишные, флейта
 Владимир Нечаев — гитара
 Андрей Быковский — бас-гитара
 Сергей Засецкий — ударные

Примечания 

Альбомы CD-Maximum
Альбомы России
Альбомы группы «Натиск»